SLC steht für:

 Salt Lake City International Airport (IATA-Code)
 Scan Line Corrector, ein Gerät der Fernerkundung
 siluro a lenta corsa, ein bemannter Torpedo der italienischen Marine im Zweiten Weltkrieg, siehe SLC (bemannter Torpedo)
 Single-Level Cell, eine elektronische Speicherzelle, siehe SLC-Speicherzelle
 Solinger LC, Sportverein aus Nordrhein-Westfalen
 Solute Carrier, Transporterklassifizierung menschlicher Membranproteine, siehe SLC-Transporter
 Sommerleseclub, ein Leseförder-Projekt des Kultursekretariats NRW
 Space Launch Complex, Raketenstartplatz auf Air Force Gelände, siehe Space Launch Complex 40
 Spring Loaded Contact oder Spring Loaded Connector, siehe Federkontaktstift
 Suspended Looping Coaster, ein Achterbahnmodell des Herstellers Vekoma

Abkürzung